Ресен може да се отнася за:

 Ресен, град в Северна Македония.
 Ресен, село в община Велико Търново, България.
 Ресен, село в община Босилеград, Сърбия.
 Ресен, село в бившия Кюстендилски окръг, заличено поради изселване през 1956 година.